Борск — топоним:
 Борск —  посёлок в Сухобузимском районе Красноярского края России.
 Борск — село в гмине Карсин Косцежского повята Поморского воеводства Польши.